

Persone 
Alfonso Ceccarelli (1532-1583) – falsario, storico, scrittore e genealogista italiano
Art Ceccarelli (1930-2012) – giocatore di baseball statunitense
Benedetta Ceccarelli (1980) – ex ostacolista italiana
Claudia Ceccarelli (1989) – allenatrice di calcio ed ex calciatrice italiana
Daniela Ceccarelli (1975) – ex sciatrice alpina italiana
Danilo Ceccarelli (1961) – magistrato italiano
Davide Ceccarelli (1961) – ex cestista e allenatore di pallacanestro italiano
Edie Ceccarelli (1908) – supercentenaria statunitense
Ercole Adriano Ceccarelli (1856-1949) – avvocato e politico italiano
Filippo Ceccarelli (1955) – giornalista e scrittore italiano
Francesco Ceccarelli (1752-1814) – cantante castrato italiano
Franco Ceccarelli (1942-2012) –  musicista e produttore discografico italiano
Galeno Ceccarelli (1889-1970) – chirurgo italiano
Giampiero Ceccarelli (1948) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Giancarlo Ceccarelli (1956) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Giuseppe Ceccarelli (1889-1972) detto Ceccarius – giornalista italiano
Laura Balbo Ceccarelli – sociologa e politica italiana
Luca Ceccarelli (20 marzo 1983 – ) – calciatore italiano
Luca Ceccarelli (24 marzo 1983 – ) – calciatore italiano
Luigi Giuliano Ceccarelli (1953) – compositore, regista e autore televisivo italiano
Marcello Ceccarelli (1927-1984) – fisico e astronomo italiano
Martina Ceccarelli (1997) – calciatrice italiana
Naddo Ceccarelli – pittore italiano del XIV secolo
Nerone Ceccarelli, nome d'arte di Giovanni Ceccarelli (1937-1996) – scultore italiano
Odoardo Ceccarelli (1600 circa-1668) – tenore, compositore e scrittore italiano
Paolo Ceccarelli (1934) – urbanista e accademico italiano
Pietro Ceccarelli (1934) – attore e stuntman italiano
Pietro Ceccarelli (1982) – rugbista a 15 italiano
Sandra Ceccarelli (1967) – attrice italiana
Samuele Ceccarelli (2000) – velocista italiano
Ubaldo Ceccarelli (1862-...) – basso italiano
Ugo Ceccarelli (1911-1940) – pentatleta italiano
Vincenzo Ceccarelli (1960) – politico italiano

Pagine correlate
 Ciccarelli